Olaszország
Lodi, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Lodi Vecchio, település Olaszországban, Lombardia régióban, Lodi megyében
Lodi megye, település Olaszországban, Lombardia régióban